La disparition de Kévin Trompat et Leslie Hoorelbeke est une affaire judiciaire française ayant eu lieu en  à Prahecq. Elle correspond à la disparition de Leslie Hoorelbeke (22 ans) et Kevin Trompat (21 ans), ainsi que leur chien, Onyx, dans la nuit du 25 au .

L'enquête indique qu'après leur enlèvement et leur séquestration, leurs corps ont été retrouvés. L'autopsie révèle que leur mort a probablement été provoquée par des coups portés avec un objet contondant.

Faits 
Leslie Hoorelbeke et son petit ami Kevin Trompat disparaissent dans la nuit du 25 au , après avoir passé la soirée à Prahecq chez un ami, dernier à les avoir vus.

Ils devaient dormir à Prahecq dans une maison prêtée par un autre ami, qui n'y vit pas. Ils sont partis vers 3 heures du matin.

Depuis, ils ont disparus, avec Onyx, le chien de Leslie, un staff croisé malinois.

Leur voiture a été retrouvée devant la maison d'un ami chez lequel ils devaient loger.

Signalement de leur disparition 
Pendant une semaine, les jeunes gens ne donnent plus de signes de vie. Ils ne répondent plus au téléphone, ce qui, selon la belle-mère de Leslie, .

Au bout d'une semaine, le père et la belle-mère de Leslie sont allés à la gendarmerie d'Aigrefeuille-d'Aunis pour déclarer sa disparition. Une enquête a été ouverte par le Parquet des Deux-Sèvres et confiée à la section de recherches de Poitiers en co-saisine avec la brigade de recherches de Niort.

Enquête

Recherches 
Le téléphone de Leslie a borné le 26/11/2022 à Niort vers midi. Ensuite, c'est autours du téléphone de Kevin qui bornera cette fois-ci a Fouras, 3 jours après la disparition le 29/11/2022.

Le 05/12/2022, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il y a eu une tentative de retrait avec la carte bleue de Leslie. (pas de lieu, pas de caméra).

Le , des documents d'identité appartenant au couple  sont retrouvés ainsi que des affaires leurs appartenant, une trousse de maquillage et des chaussures de Leslie, dans un containeur à vêtements de l'association Le Relais à Puyravault. 

Le 5 janvier, une battue est organisée à Prahecq par Karine Prat, la belle-mère de Kevin, pour essayer de les retrouver. Lors de cette battue, elle déclarera à des journalistes qu'il  le soir de sa disparition, une somme qu'elle lui avait apportée à Prahecq, selon elle .

Les gendarmes ont organisés des fouilles pendant huit jours (avec brigade cynophile et plongeurs en appui), mais elles n'ont rien données.

Comme la loi le prévoit, passé ce délai, la simple disparition inquiétante est devenue information judiciaire le  sous l'impulsion du procureur de la République de Niort, Julien Wattebled pour .

Interpellations

Premier suspect 
Tom Trouillet est interpellée en à L'Aiguillon-sur-Mer, le 28 février 2023 au domicile de son père, est placé en garde a vue et mis en examen le 2 mars précise dans un communiqué le procureur de la République à Poitiers, Cyril Lacombe.

Il s'agit d'un proche de Leslie et Kévin. C'est lui qui avait prêté sa maison de Prahecq au jeune couple.

Lors de la soirée durant laquelle le couple s'est volatilisé, Tom Trouillet serait passé brièvement au dîner auquel participaient Leslie et Kévin et aurait plus tard échangé des SMS avec Leslie.

Deuxième suspect

Nathan Badji est un homme de 22 ans. Interpellé le 1er mars 2023 sur l'ile de ré en Charente-Maritime, a lui aussi été placé en garde a vue à Niort, et est originaire de Puyravault (17). Selon une information de France 3, il s'est présenté à la gendarmerie après avoir été contacté par les enquêteurs. Il a été présenté au juge d'instruction de Poitiers le 3 mars 2023.

Troisième suspect 
Enzo Challat. (âgé de 23 ans), a lui aussi été placé en garde à vue le jeudi 2 mars 2023 et a été présenté au juge d'instruction le .

Découvertes des corps 
Le vendredi , le corps de Kevin est découvert dans une forêt à Puyravault. Celui de Leslie est le samedi  en fin de matinée, à 5 km de celui de son compagnon, dans une forêt de la commune de Virson sur indications de Tom Trouillet. Le procureur de la république de Poitiers, Cyrille Lacombe, a annoncé que les résultats des analyses ADN ont confirmé que les deux corps retrouvés étaient bien ceux de Leslie et Kevin. Onyx, le chien staff croisé malinois n'a toujours pas été retrouvé. Des avis de recherches sont diffusés sur les réseaux sociaux.

Le couple a été tué à l'aide d'un "objet contondant" selon le parquet de Poitiers mais le mobile des suspects reste flou. Le procureur de la République a évoqué une . La première piste pourrait être liée à d'éventuels sentiments d'un des mis en examen envers Leslie, dont il était l'ami et qui s'était mise en couple avec Kevin peu de temps avant la disparition. La seconde piste pourrait être liée à un trafic de stupéfiants auquel aurait pris part Kevin.

Marche blanche et obsèques 
Le dimanche , une marche blanche a été organisée dans les Deux-Sèvres par Guy Trompat, le père de Kévin.

Il désire  . La famille de la jeune femme n'a pas souhaité s'associer à cette démarche.

Le jeudi , sont organisés les obsèques de Kévin Trompat à Niort. Celles de Leslie Hoorelbeke sont organisés le samedi  au crématorium de La Rochelle.

Suites judiciaires 
Au total, trois jeunes hommes ont été mis en examen dans cette affaire, 1 pour «enlèvement et séquestration» et 2 pour «assassinats»et «modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité» et pour «enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7ᵉ jour» (Selon le procureur de la république de Poitier cyril lacombe, Les chefs d'accusation peuvent évoluer).

Tom Trouillet 
Il est mis en examen pour "enlèvement et séquestration" et placé en détention provisoire.

Nathan Badji 
Le , Nathan Badji est mis en examen pour « assassinats » et « enlèvement et séquestration » ainsi que pour « modification de l'état des lieux d'un crime », écroué et placé en détention provisoire.

Enzo Challat 
Il a été mis en examen pour « assassinats, modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et pour enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7ᵉ jour ». Il a été placé en détention provisoire.

Notes et références

Liens externes 

Affaire criminelle en France